Čermná può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Čermná, comune del distretto di Trutnov, nella regione di Hradec Králové
Čermná, comune del distretto di Domažlice, nella regione di Plzeň
Čermná nad Orlicí, comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové
Čermná ve Slezsku, comune del distretto di Opava, nella Moravia-Slesia